Yukio – nome proprio maschile giapponese
5513 Yukio – asteroide della fascia principale
Yukio – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Yukio – personaggio minore del manga Monster Musume, di razza yuki-onna